Kim Andersen (biciklist)
Kim Andersen (džokej)
Kim Andersen (jedriličar)
Kim Andersen (političar)

Vidi Kim Anderzon, Kim Andersson i Kim Anderson.